Ballestrero ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasio Alberto Ballestrero (1913–1998), italienischer Erzbischof
 Enrique Ballestrero (1905–1969), uruguayischer Fußballtorwart
 Massimo Ballestrero (1901–??), italienischer Ruderer

Siehe auch:

 Ballesteros